Francisco Navarro puede referirse a: 
 Paquito Navarro (1989-), jugador profesional de pádel español;
 Francisco Navarro (s. XVII), compositor español del barroco;
 Francisco Navarro (1989-), más conocido como Paquito Navarro, jugador de pádel español.
 Francisco Navarro Alvarado (n/d), político nicaragüense - vicepresidente de Nicaragua (durante 1937-1947);
 José Francisco Navarro Arzac (1823-1909), ingeniero y empresario español, activo en Estados Unidos;
 Francisco Navarro Fuster (1962-), ciclista español;
 Francisco Navarro Ledesma (1869-1905), periodista y cervantista español;
 Francisco Navarro López (1889-1969), médico español;
 Francisco Navarro Navarro (1927-1953), poeta español;
 Francisco Navarro Villoslada (1818-1895), escritor e ideólogo español;